Billboard har flere betydninger:

 Billboard Hot 100 - en amerikansk hitliste udarbejdet af magasinet Billboard med de 100 bedst sælgende singler
 Billboard 200 – en amerikansk hitliste med de 200 bedst sælgende albummer i USA
 Billboard (magasin) – et amerikansk musikmagasin.
 Billboard (reklame) – et stort reklameskilt, der ofte placeres ved vejsider.